Следзюк, Александр Калинович (1919—1985) — главный инженер-механик атомного ледокола «Ленин».
 Следзюк, Павел Евдокимович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.